В Грязовецком районе Вологодской области существует несколько топонимов «Восья»:

 Восья — река, левый приток Монзы
 Восья — платформа (бывшая станция) ведомственной Монзенской железной дороги.
 Восья — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Восья — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.